«Freeвольная жизнь» () — американская комедия 2005 года.

Сюжет 
47-летняя Джерри Бланк, в прошлом известная бунтарка, возвращается домой после 32-летнего отсутствия. Снова оказавшись в родном городе, она обнаруживает, что её отъезд из дома подорвал здоровье отца, который уже длительное время находится в коме.

Движимая чувством вины, Джерри хочет помочь отцу и изобретает собственное ноу-хау по возвращению отца к жизни. Ей приходит сумасшедшая идея — вернуться к тому моменту, когда она покинула отчий дом. Джерри хочет вновь сесть за школьную парту и начать жизнь заново, но уже не совершить допущенных в молодости ошибок.

В ролях

Интересные факты 

 Фильм не принёс больших сборов — всего лишь более $ 2 миллионов
 Съёмки проходили в штате Нью-Джерси, США
 Картина получила рейтинг R — детям до 17 лет обязательно присутствие родителей
 Премьера состоялась в январе 2005 года в США на кинофестивале «Сандэнс», а через год на Международном кинофестивале в Сиэтле
 Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик снялись в фильме, будучи мужем и женой

Примечания

Ссылки 
 Обзор и критика NY Times
 Обзор и критика Slant

Кинокомедии США
Кинокомедии 2005 года
Фильмы, снятые по мотивам телесериалов